Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1992, facente parte dell'ATP Tour 1992, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Amos Mansdorf 6–1, 7–6 (7–4), 2–6, 7–6 (7–2).

Teste di serie 

 Michael Stich (terzo turno)
 Pete Sampras (Campione)
 Michael Chang (secondo turno)
 David Wheaton (terzo turno)
 Derrick Rostagno (terzo turno)
 Pete Sampras (semifinali)
 Jeff Tarango (terzo turno)
 Richey Reneberg (secondo turno)

 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Francisco Clavet (semifinali)
 Horst Skoff (secondo turno)
 MaliVai Washington (secondo turno)
 Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Stefano Pescosolido (terzo turno)
 Amos Mansdorf (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1992